«Священник» () — фильм режиссёра Антонии Бёрд. Призёр Берлинале 1995 года (приз Тедди).

Сюжет 
Молодой священник Грег находится в постоянном внутреннем конфликте: соблюдение нравственных законов католицизма тяжело для него, так как его гомосексуальность, с которой он безуспешно борется, вступает в конфликт с установленными нормами морали.
Случается непредвиденное: его «застукали» в машине во время занятия сексом с мужчиной. Весь приход отворачивается от него, за исключением старого священника и… несовершеннолетней девушки.

Интересные факты 
 Слоган фильма «One man is about to challenge two thousand years of tradition».

Примечания

Ссылки 

Фильмы Великобритании 1994 года
Фильмы на английском языке
Фильмы Антонии Бёрд
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы ЛГБТ-тематики Великобритании
Фильмы на тематику мужской гомосексуальности
Фильмы о католических священниках
Гомосексуальность и религия в кино
Фильмы об инцесте
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы — лауреаты премии «Тедди»